Баса може имати више значења:

Места 
 Баса (Алесандрија)
 Баса (Венеција)
 Баса (Кунео)
 Баса (Падова)
 Баса (Парма)
 Баса (Торино)
 Баса (Фиренца)

Остало 
 Баса (језик)
 Баса (народ)
 Баса (сир)